Manchester Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Manchester Village Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 89002156
 Manchester Village Historic District (Vermont), ID-Nr. 84003438